GNN steht für:
 GNN-Verlag
 Global Network Navigator, das allererste Internetportal überhaupt
 Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

GN-N steht für:
 , ISO-3166-2-Code der guineischen Region

gnn steht für:
 Gumatj (ISO-639-3-Code), Einzelsprache innerhalb des Dhuwal-Dialektkontinuums mehrerer Sprachvarietäten innerhalb der Yolŋu-Sprachen (Macro-Pama–Nyungan-Sprachfamilie innerhalb der Australischen Sprachen) im Norden von Northern Territory, Australien

GNN